La temporada 1959-60 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la segunda edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino. La disputaron diez equipos.

El Daugava Riga, que dominaría la competición durante los años 60 y 70, derrotó en la final al Slavia Sofia, el campeón de la primera edición. Era el primero de sus 18 títulos en la competición.

Resultados

Clasificación
  Daugava Riga

  Slavia Sofia

  Estrella Roja de Belgrado
  Slovan Orbis Praga

  Lokomotiv Sofia
  AS Montferrandaise
  Wawel Cracovia

  Heidelberg TV
  Stiinta Bucarest
  Wissenschaft Berlin

Referencias

Euroliga Femenina
Baloncesto en 1959
Baloncesto en 1960